Stefancik oder Stefancikova ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alica Štefančíková (* 1957), slowakische Galeristin, Kuratorin und Kunsthistorikerin 
 Andrea Stefancikova (* 1982), tschechische Schauspielerin 
 Matúš Štefančík (* 1995), slowakischer Fußballspieler 
 Radoslav Štefančík (* 1976), slowakischer Politikwissenschaftler und Hochschullehrer